Magasugrás

A 2015-ös atlétikai világbajnokságon a férfi magasugrás versenyszámait a Pekingi Nemzeti Stadionban rendezték. A győztes Derek Drouin lett.

Rekordok

Eredmények

Selejtezők
A továbbjutó szint: 2,31m

Döntő

Források
 A selejtező eredménye
 A döntő eredménye

2015-ös atlétikai világbajnokság